Au Québec, une strape, tirée de l'anglicisme strap, désigne :

Une bande de tissu ou de cuir servant à attacher quelque chose (synonyme de sangle) ;
Une courroie ;
Un instrument punitif en cuir utilisé anciennement en éducation sur le territoire canadien, voire nord-américain.

Notes et références